Riksdagen 1660 kan avse:

Riksdagen i Stockholm 1660 – den 27 september och 3 november 1660
Riksdagen i Göteborg 1660 – januari-februari 1660